naar de volgende Italiaanse personen tenzij anders vermeld
 Alcindo Sartori (1967), Braziliaans voetballer
 Alessio Sartori (1976), roeier
 Antonio Giuseppe Sartori (1714-1792), beeldhouwer en architect in barokstijl
 Bruno Sartori (1911-1995), maarschalk
 Daniel Sartori Bessa, Braziliaans-Italiaans voetballer
 Domenico Sartori (1709-1781), kunstschilder
 Enrico Sartori (1831-1889), kunstschilder
 Fabio Sartori (1970), tenor
 Felicità Sartori (1714-1760), kunstschilder
 Francesco Sartori (1957), musicus
 Franco Sartori (musicus) (1892-1965), musicus
 Franco Sartori (1922-2004), hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Padua
 Gianni Sartori (1946), wielrenner
 Giovanni Battista Sartori (1775-1858), bisschop en abt
 Giovanni Maria Sartori (1925-1998), aartsbisschop
 Guendalina Sartori (1988), boogschutster
 Giuseppe Sartori (1863-1922), kunstschilder
 Igor Torres Sartori (1993), Braziliaans voetballer
 Luigi Sartori (1817-1844), musicus
 Maria Antonietta Sartori (1947), communistisch politica
 Murila Sartori (2002), Braziliaans zwemmer
 Riccardo Sartori (1994), Zwitsers hockeyspeler
 Rim Sartori (1933), Nederlands schrijfster en dichteres
 Romeo Sartori (1897-1933), militair piloot
 Tadeu Sartori (1974), Braziliaans-Italiaans voetballer